Motocyklowe Grand Prix San Marino 2015 – trzynasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, którą rozegrano 13 września 2015 na torze Misano w Mugello, Imola.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2015
2015 we Włoszech